Tha (Arabische letter), een letter van het Arabische alfabet
Een nummer van het album Selected Ambient Works 85–92, van Aphex Twin (1992)
Het acroniem voor Thailand